Kvadrille (eller quadrille eller kadrille) kan hentyde til:

 Kvadrille (ridning) – en trup eller formation af fire ryttere
 Kvadrille (dans) – en dans
 Kvadrille (melodi) – en dansemelodi, hvorefter der danses kvadrille
 Kvadrille (kortspil) – en slags kortspil
 Kvadrille (kabale) – en kabale

Kilde: ODS